Суперкубок Европы — спортивное соревнование между несколькими обладателями различных европейских кубков для определения «самого-самого».

 Суперкубок УЕФА — суперкубок по футболу.
 Хоккейный Суперкубок Европы — суперкубок по хоккею с шайбой.
 Суперкубок Европы по волейболу
 Суперкубок Европы ФИБА (женщины)
Суперкубок Европы по регби

См. также 
 Суперкубок